Zielony Gaj ist der Name folgender Orte in Polen:

 Zielony Gaj (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Spiergsten-Grünwalde, 1938 bis 1945 Spirgsten-Grünwalde, Kreis Lötzen, Ostpreußen 
 Zielony Gaj (Janów), Ort im Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien